Zisterzienserinnenabtei Le Vivier steht für folgende ehemalige Abteien:

 Zisterzienserinnenabtei Le Vivier (Arras), Belgien
 Zisterzienserinnenabtei Le Vivier (Marche-les-Dames), Frankreich